Sohag (ciutat), ciutat d'Egipte, capital de la governació de Sohag 
 Governació de Sohag, divisió administrativa d'Egipte 
 Canal Superior de Sohag, canal de reg al Pakistan 
 Canal Inferior de Sohag, canal de reg al Pakistan